Duitsland:
Schwarzach (Neder-Beieren), een plaats in de deelstaat Beieren
Schwarzach (Odenwald), een gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg
Schwarzach am Main, een plaats in de deelstaat Beieren
Schwarzach bei Nabburg, een plaats in de deelstaat Beieren

Oostenrijk:
Schwarzach (Vorarlberg), een gemeente in de deelstaat Vorarlberg
Schwarzach im Pongau, een gemeente in de deelstaat Salzburg